Desmopterus är ett släkte av snäckor. Desmopterus ingår i familjen Desmopteridae.

Desmopterus är enda släktet i familjen Desmopteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Desmopterus